«Энергия» — советский и российский футбольный клуб из города Новгорода. Основан не позднее 1960 года.

Достижения 
Многократный победитель и призёр чемпионата Новгородской области, обладатель и финалист Кубка Новгородской области.

Единственный сезон на уровне команд мастеров команда провела в 1969 году — заняла 4-е место в зональном турнире класса «Б» (8-я зона РСФСР) первенства СССР. В том же году на этом же уровне (но в 1-й зоне) играла ещё одна команда из Новгорода — «Электрон».

В советское время команда представляла предприятие по производству электроники и радиотехники «Волна» и играла на стадионе «Волна».

Результаты выступлений

Примечания

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts (по сезон-1994)
 Матчи клуба в базе Wildstat
 История футбольных клубов

Футбольные клубы СССР
Спортивные клубы Великого Новгорода